Джон Брин Уильямс (; род. 1977, Мейденхед, графство Беркшир, Англия), более известный как John B — британский диджей и продюсер электронной музыки. Он широко известен из-за его экстравагантной одежды и безумной прически, а также за созданные им авангардные композиции в жанре драм-н-бейс.

Биография 
Уильямс начал писать музыку в возрасте 14 лет, он является владельцем собственного лейбла Beta Recordings. Занял первое место среди 100 лучших диджеев в жанре драм-н-бейс по данным на 2009 год. Кроме того, посещал Даремский университет.

Основная дискография 
 Visions (1997)
 Catalyst (1999)
 Future Reference (2001)
 Brainstorm (2002)
 In: transit (2004)
 American Girls (2004)
 Electrostep (2006)
 To Russia With Love (2008)
 Light Speed (2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 John B на MySpace
 Beta Recordings

Музыканты по алфавиту
Продюсеры по алфавиту
Музыканты в стиле драм-н-бейс
Выпускники Даремского университета
Выпускники Ван Милдерт-колледжа (Даремский университет)